Il singolare del torneo di tennis Puerto Vallarta Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Geoff Grant che ha battuto in finale Mariano Sánchez 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Geoff Grant (Campione)
 Luis Herrera (quarti di finale)
 Alejandro Hernández (primo turno)
 Andrew Ilie (primo turno)

 Grant Doyle (secondo turno)
 Peter Wessels (secondo turno)
 Régis Lavergne (semifinali)
 Wade McGuire (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Vallarta Challenger 1998